Cautie (strafrecht), een mededeling aan een verdachte om hem zijn rechten mee te delen, in het bijzonder het zwijgrecht 
 Cautie (borgsom), een waarborgsom die door iemand wordt gestort om te garanderen dat hij zijn contractsverplichtingen zal voldoen